Nikolai Kisseljow ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Andrejewitsch Kisseljow (1928–2016), russischer Biophysiker
 Nikolai Dmitrijewitsch Kisseljow (1802–1869), russischer Diplomat
 Nikolai Fjodorowitsch Kisseljow (1939–2005), sowjetischer Nordischer Kombinierer
 Nikolai Iwanowitsch Kisseljow (* 1976), russischer Fußballspieler und -trainer